Srednje Selo (Pleternica), naselje u sastavu grada Pleternice
 Srednje Selo (Šolta), naselje na otoku Šolti
 Srednje Selo (Cetingrad), naselje u općini Cetingrad